Денис Викторович (Дэн) Маринкин (род. 27 января 1981 года, Москва, СССР) — российский музыкант, барабанщик. Работал с такими коллективами, как Пётр Налич, Земфира, Корней. Представлял Россию на конкурсе «Евровидение» 2010 в составе «Музыкального Коллектива Петра Налича».

Биография 

Родился в Москве.

Учился в музыкальных школах:
 1988—1993 — ДМШ им. Гедике № 88, класс педагога Вист В. Э.
 1993—1997 — ДМШ им. М.Дунаевского № 2, класс педагога Сурначева А. Б.
 1997—2002 — МОВУКИ, класс педагога Рупца Л. Г.

В 1999—2001 годах проходил срочную службу в рядах Российских вооруженных сил.

С 2003 года началась профессиональная карьера в инструментальном джаз-фьюжн-проекте «Цейтнот»: Юрий Топчий (гитара), Дмитрий Максимов (бас-гитара), Денис Маринкин (ударные). Благодаря этому проекту был замечен бренд-менеджером компании «Арсенал-Мьюзик» Андреем Парфеновым, в дальнейшем предложившим стать эндорсером фирмы MAPEX.

В 2003 году играл в оркестре мюзикла «Иствикские ведьмы».

В 2005 пришёл в группу Владимира Корниенко, где начал работу над его песнями и подготовкой тура «Вендетта» Земфиры в качестве разогревающего коллектива.

В составе коллектива Земфиры впервые появился 1 июля 2006 года на благотворительном концерте «Подари жизнь» в театре «Современник». принял участие в записи альбомов «Спасибо» (2007), «Z Sides» (2010). Также принял участие в турах «Дежавю» 2007, «Спасибо» 2007—2008.

В мае 2009 года начал сотрудничество с Петром Наличем. Был записан альбом «Веселые Бабури». В 2010 году Коллектив Петра Налича представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Осло.

В 2011 году приступил к работе с Евгением Филатовым, лидером группы The Maneken. В состав The Maneken входили известные Маринкину по коллективу «Корней» музыканты: Максим Шевченко (гитара), Андрей Гагауз (бас). Сотрудничество привело к записи альбома «Portrait».

Параллельно в 2011 году присоединился к работе над дебютным альбомом «Estrada» и, в дальнейшем, к концертной деятельности с Иваном Ургантом.

В июле 2011 года возобновил сотрудничество с Земфирой, появившись на фестивале Пикник «Афиши». Участвовал в туре «Тур 12», записал альбом «Жить в твоей голове» позже отправлился в тур «Земфира. Тур 2013».

С 2013 по 2014 год и с 2016 года сотрудничает с коллективом «Mooncake». В 2013 г. был записан альбом «Zaris». 

В 2014—2015 годах сотрудничал с группой Guru Groove Foundation. С 2015—2016 годах сотрудничал с группой Моя Мишель.

С 2017 года сотрудничает с Вячеславом Бутусовым. В том же году записывается альбом «Гудбай, Америка!», изданный в честь 35-летия группы Наутилус Помпилиус.

В 2018 году, Денис становится артистом компании по производству ударных инструментов LUDWIG.

С сентября 2018 года начинает сотрудничать с Максимом Фадеевым. В ноябре 2018 года принимает в первом за 25 лет концерте Максима Фадеева в качестве барабанщика.

В том же 2018 Денис со своим другом Михаилом Лисовым создают свой горячий проект под названием TWO CRUNCH CRACKERS. Парни, осознав, что их музыкальные вкусы совпадают, и они готовы развивать свой личный творческий потенциал, в 2018 выпускают первый сингл, а вскоре, в 2019 году — записывают свой первый альбом «Low Start». В 2019 году, в Москве, ТСС разогревали мировых звёзд рок сцены — группу Rival Sons. Летом 2021 года группа выпускает свой второй альбом под названием «Dogma», который по мнению критика Бориса Барабанова, входит в десятку лучших альбомов июля 2021 года.

С апреля 2022 Денис прекратил сотрудничество с Вячеславом Бутусовым и объявил о своём переходе в коллектив Григория Лепса.

Дискография 
 «Спасибо» (2007) Земфира
 «Z-Sides» (2010) Земфира
 «Жить в твоей голове» (2013) Земфира
 «Весёлые бабури» (2010) Пётр Налич
 «Estrada» (2012) Grisha Urgant
 «Опиум для народа» (2007) Ундервуд
 «Zeitnot» (2013) Топчий, Максимов, Маринкин
 «Portrait» (2013) The Maneken
 «Zaris» (2013) Mooncake
 «Где мое лето?» (2014) Где мое лето
 «Отстой» (2016) Моя Мишель
 «Гудбай, Америка» (2017) Вячеслав Бутусов
 «Аллилуйя» (2019) «Орден Славы»
 «Low Start» (2020) TWO CRUNCH CRACKERS
 «Остин» (2021) Земфира
 «Dogma» (2021) TWO CRUNCH CRACKERS

Примечания

Ссылки 
 Денис Маринкин на LifeNews.ru: «Петр Налич увел барабанщика у Земфиры» «отстаивать честь нашей державы в мае 2010 года на „Евровидении“ в Осло»
 Денис Маринкин и альбом Земфиры «Спасибо»
 Денис Маринкин и мюзикл «Иствикские ведьмы»
 Денис Маринкин и фильм «Зелёный театр в Земфире»

Орден Славы (группа)
Ударники России